Wang Yu (prins) (overleden 3 n.Chr.), de oudste zoon van de Chinese keizer Wang Mang
 Wang Yu (kunstschilder) (1662-1750), Chinees kunstschilder
 Wang Yu (advocaat) (1971), Chinees mensenrechtenadvocaat
 Wang Yu (schaker) (1982), Chinees schaker
 Wang Yu (tennisser) (1984), Chinees tennisser
 Wang Yu (atleet) (1991), Chinees hoogspringer